Кавказька війна
Перша чеченська війна
Друга чеченська війна